Бойчев — фамилия. Известные носители:
 Бойчев, Игорь Николаевич (1927—1999) — советский инженер-технолог, лауреат Государственной премии СССР.
 Бойчев, Христо (род. 1950) — болгарский драматург.